Змагання з одиночного фігурного катання серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 пройшли 8 та 10 лютого.

Призери

Розклад 
Місцевий час (UTC+8)

Результати

Коротка програма 
Коротка програма відбулася 8 лютого.

*знявся зі змагань через позитивний тест на коронавірус

Довільна програма 
Довільна програма відбулася 10 лютого

Загалом 
Фігуристи розташовані згідно з їхньою сумарною оцінкою.

Посилання